románc, irodalmi műfaj
 románc, zenei műforma, érzelmes epikus dal vagy hangszeres zene 
 románc, oroszországi cigányzenei műfaj
 románc, szerelem
 Románc (1990) Piers Haggard filmje
 Románc (1999) Catherine Breillat filmje

Jegyzetek